Amber Stachowski (née en 1983), joueuse de water-polo américaine ;
 Łukasz Stachowski (né en 1990), joueur de squash polonais ;
 Marek Stachowski (1936-2004), compositeur polonais ;
  (1957-), linguiste polonais.